Jennings kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Jennings (Florida)
Jennings (Kansas)
Jennings (Louisiana)
Jennings (Missouri)
Fort Jennings
Jennings (Oklahoma)

Jennings kan daarnaast verwijzen naar Swains, een eiland en "niet-georganiseerd atol" in Amerikaans-Samoa.